Příjmení Švantner nese více různých osobností:

 František Švantner (1912–1950) – slovenský spisovatel - prozaik
 Nikol Švantnerová (* 1992) – česká modelka, Česká Miss pro rok 2015
 Pavol Švantner (* 1966) – fotbalový trenér a bývalý fotbalový brankář slovenského původu